Кинофильмы с названием «Кандидат»:

 Кандидат (фильм, 1964) — режиссёр Роберт Энгус (США) (он же Party Girls for the Candidate''', The Playmates and the Candidate'')
 Кандидат (фильм, 1972) — режиссёр Майкл Ритчи (США)
 Кандидат (фильм, 1980) — режиссёры: Штефан Ауст, Александр Клуге, Фолькер Шлёндорф, Александр фон Эшвеге(ФРГ), 
 Кандидат (фильм, 1997) — режиссёры: Skafti Gudmundsson и Ólafur Rögnvaldsson (Исландия / Норвегия)
 Кандидат (фильм, 2001) — боевик, режиссёр Фрэд Рей (США)
 Кандидат (фильм, 2008) — режиссёр Каспер Барфоэд (Дания)
 Кандидат (фильм, 2013) — словацко-чешский фильм, снятый Йонашем Карасеком.

См. также 
 Маньчжурский кандидат (2004)

Примечания